Великаны — может означать:

 Великаны — огромного роста (см. Гигантизм).
 «Великаны» — мультфильм.
 «Великаны» — картина Гойи.

См. также